Englmannsberg ist der Ortsname von

 Englmannsberg (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Englmannsberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern